Dallet est une commune française située dans le Puy-de-Dôme.

 Claude-Charles Dallet (1829-1878), missionnaire catholique français ;
 Jean-Marie Dallet, écrivain et marin français ;
 Jules Dallet (1876-1970), peintre français ;
 Robert Dallet (1923-2006), naturaliste français, dessinateur et illustrateur ;
 Roland Dallet (1900-1968), personnalité du Parti communiste français ;
 Sébastien Dallet (né en 1973), footballeur français.